Новоторъя́льский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе республики Марий Эл Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Новый Торъял.

География 
Район расположен в северо-восточной части Республики Марий Эл. На севере он граничит с Пижанским и Советским районами Кировской области, на востоке — с Сернурским, на юге и юго-востоке — с Советским и Куженерским, на западе — с Оршанским районами Марий Эл. Таким образом, на севере и на юге района расположены муниципальные районы двух разных субъектов Российской Федерации, имеющие одинаковые названия — «Советский район».

Площадь района 920 км² (или 92 009 га).

 Водные ресурсы
Водоёмы в районе занимают площадь 1043 га, болота — 117 га. По району протекают реки Немда, Толмань и Шукшан.

 Лесные ресурсы
Крупных лесных массивов в районе нет, многочисленные мелкие перелески, рощи, мольбища занимают площадь 12 230 га.

История 
До 1920 года территория Новоторъяльского района входила в состав Уржумского и Яранского уездов Вятской губернии. С образованием Марийской автономной области большинство населённых пунктов нынешнего Новоторъяльского района вошли в состав Сернурского кантона. В 1924 году образован Новоторъяльский кантон.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1959 года был ликвидирован Пектубаевский район и большая часть населённых пунктов вошла в состав Новоторъяльского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года по новой системе администрирования в Марийской АССР было образовано 7 сельскохозяйственных районов. Новоторъяльский район был упразднён, его территория была включена в состав Советского района.

4 марта 1964 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был вновь образован Новоторъяльский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Новый Торъял) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Национальный состав населения Новоторъяльского района согласно Всероссийской переписи населения 2010 года. По данным переписи в районе встречаются представители 29 национальностей.

Административное деление 
В Новоторъяльский район как административно-территориальную единицу входят 1 посёлок городского типа (пгт) и 4 сельских округа. Сельские округа одноимённы образованным в их границах сельским поселениям, а пгт — городскому поселению.

В Новоторъяльский муниципальный район входят 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения.

Законом Республики Марий Эл от 1 апреля 2009 года, Большелумарское, Куанпамашское и Масканурское сельские поселения были объединены в новое муниципальное образование со статусом сельского поселения с административным центром в селе Масканур; Елембаевское, Пектубаевское и Шуринское сельские поселения были объединены в новое муниципальное образование со статусом сельского поселения с административным центром в селе Пектубаево; Немдинское, Старокрещенское и Чуксолинское сельские поселения были объединены в новое муниципальное образование со статусом сельского поселения с административным центром в деревне Чуксола; Староторъяльское и Токтарсолинское сельские поселения были объединены в новое муниципальное образование со статусом сельского поселения с административным центром в селе Старый Торъял.

Населённые пункты 
В Новоторъяльском районе 151 населённый пункт.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 года новой деревне присвоено наименование Сергейсола.

Постановлением от 30 июня 2022 года деревня Петричата включена в черту пгт Новый Торъял.

Экономика 
 Промышленность
Промышленное производство в районе в разрезе отраслей хозяйства занимало 9 %. Крупнейшее предприятие ОАО «Маслозавод».
ОАО «Маслозавод» обанкрочен.

 Сельское хозяйство
В районе имеется 17 сельхозпредприятий, где занято 2 тысячи человек.

Самые крупные:
 «Первое Мая»
 «Прогресс»

 Транспорт

Культура и образование 
Учреждение культуры:
 16 сельских библиотек.
 Межпоселенческая центральная библиотека.
 Детская библиотека.
 Районный краеведческий музей.
 Центр культуры и досуга.
Учреждения образования:
 6 школ.
 10 детских дошкольных учреждений.
 Дом детского творчества.
 Детско-юношеская спортивная школа.
 Школа искусств имени Э. Сапаева.

Здравоохранение 
 Новоторъяльская центральная больница на 200 коек
Материал об основателе Новоторъяльской районной больницы Бодрове А. В. 
 Пектубаевская врачебная амбулатория
 Масканурская врачебная амбулатория
 29 медицинских пунктов

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Новоторъяльский муниципальный район Официальный сайт администрации. 

 
Районы, образованные в 1924 году
Появились в 1924 году в России